

Гранд-Рівер — місто, штат Айова
 Гранд-Рівер — селище, штат Огайо